La denominación Condado de Johnston puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Johnston, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Johnston, condado de Oklahoma.